Sakari Manninen (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, Manninen fait ses débuts professionnel avec le Kiekko-Laser, club de la Mestis. Il ne joue cependant que deux matchs avec cette équipe avant que celle-ci déclare faillite et quitte le championnat. À la suite d'une autre saison en seconde division avec le Hokki Kajaani, Manninen fait ses débuts en Liiga en 2013 avec le Kärpät. Il passe plusieurs saisons à passer de la division élite à la seconde division. En 2015, il remporte le championnat avec le Kärpät. C'est en automne 2015, alors que Manninen arrive au Hämeenlinnan Pallokerho, qu'il éclot finissant  meilleur marqueur de la ligue. En 2017, Manninen quitte la Finlande et rejoint le Örebro HK, club de la SHL.

En 2018, il rejoint la KHL avec le Jokerit. Le , il est échangé au Salavat Ioulaïev Oufa en échange des droits sur Miro Heiskanen et Henrik Borgström. La transaction comprend aussi une compensation financière.

Internationale 
Manninen représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour ses premiers Jeux olympiques et son premier championnat du monde en 2018.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Kärpät Oulu U16|| Jr. C SM-sarja Q || 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Kärpät Oulu U16|| Jr. C SM-sarja || 11|| 4|| 7|| 11|| 2|| 7|| 3|| 4|| 7|| 0
|-
| 2008-2009|| Kärpät Oulu U18|| Jr. B SM-sarja || 26|| 8|| 14|| 22|| 4|| 6|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2009-2010|| Kärpät Oulu U18|| Jr. B SM-sarja || 25|| 5|| 25|| 30|| 12|| 5|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2010-2011|| Kärpät Oulu U20|| Jr. A SM-liiga || 39|| 13|| 29|| 42|| 26|| 10|| 3|| 11|| 14|| 8
|-
| 2011-2012|| Kärpät Oulu U20|| Jr. A SM-liiga || 46|| 23|| 39|| 62|| 14|| 3|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2011-2012 || Kiekko-Laser|| Mestis || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Hokki Kajaani|| Mestis || 38|| 13|| 16|| 29|| 8|| 4|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Kärpät Oulu U20|| Jr. A SM-liiga || 9|| 3|| 7|| 10|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kärpät Oulu || Liiga || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013 || Kärpät Oulu || Trophée européen || 8|| 1|| 0|| 1|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Heinolan Peliitat || Mestis || 10|| 4|| 5|| 9|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Kalevan Pallo || Liiga || 8|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Kärpät Oulu|| Liiga || 51|| 4|| 15|| 19|| 8|| 19|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2014-2015 || Kärpät Oulu || Ligue des champions || 9|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Hokki Kajaani || Mestis || 3|| 2|| 5|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Hämeenlinnan Pallokerho|| Liiga || 51|| 10|| 21|| 31|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 10|| 1|| 4|| 5|| 2|| 13|| 2|| 5|| 7|| 2
|-
| 2016-2017|| Hämeenlinnan Pallokerho|| Liiga || 57|| 16|| 24|| 40|| 12|| 7|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2017-2018|| Örebro HK|| SHL || 48|| 11|| 17|| 28|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Jokerit|| KHL || 62|| 20|| 28|| 48|| 14|| 6|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 56 || 10 || 21 || 31 || 22 || 6 ||4 || 2 || 6 || 6
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 55 || 19 || 33 || 52 || 10 || 9 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2021-2022 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 38 || 19 || 13 || 32 || 12 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2022-2023 || Silver Knights de Henderson || LAH || || || || || ||

Au niveau international 

| 2010-2011 || align="left"|International-jr. U19 || 4 || 3 || 1 || 4 || 0 || || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left"|Euro Hockey Tour || 8 || 0 || 1 || 1 || 0 || || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 12 || 0 || 2 || 2 || 0 || || align="left"| 
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 29 || 5 || 8 || 13 || 12 || || align="left"| 
|-
| 2017-2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 11 || 3 || 3 || 6 || 0 || || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"|Jeux olympiques || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || +3|| align="left"|  place
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 8|| 0|| 2|| 2|| 10|| +3|| align="left"|  place
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 20 || 8 || 13 || 21 || 10 || || align="left"|
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde ||10 || 2 || 9 || 11 || 6 || +10|| align="left"| Médaille d'or
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 4|| 3|| 7|| 0|| +7|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 6|| 4|| 10|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'or

Notes et références

Notes

Références 

Naissance à Oulu
Naissance en février 1992
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du Kiekko-Laser
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur du Örebro HK
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Attaquant de hockey sur glace